1982 Голяма награда на Нидерландия е 27-ото за Голямата награда на Нидерландия и девети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 3 юни 1982 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия